Ре́утова — женская форма фамилии . Известные носительницы:

* Реутова, Елена Васильевна (род. 1968) — украинская гребчиха.
 Реутова, Маргарита Викторовна (род. 1940) — российский график-пейзажист.

Также
 Реутова — деревня в Октябрьском районе Курской области.